Maschera d'Oro – premio teatrale russo
 Maschera d'oro – film muto del 1927 diretto da Karl Leiter e da Gustav Ucicky